Frodl ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Frodl-Kraft (1916–2011), österreichische Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin
 Gerbert Frodl (* 1940), österreichischer Kunsthistoriker
 Helmut Frodl (* 1957), österreichischer Regisseur, Filmproduzent, Moderator und Mörder
 Karl Frodl (1919–2007), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Frodl (Komponist) (1873–1943), österreichischer Komponist
 Richard Frodl (1921–2002), deutscher General
 Walter Frodl (1908–1994), deutsch-österreichischer Kunsthistoriker